

Населені пункти 
 Мартинівське — село, Миколаївська область, Вознесенський район, Прибужанівська сільська рада
 Мартинівське — селище, Миколаївська область, Вознесенський район , Прибужанівська сільська рада

Природоохоронна територія 
 Мартинівське — заповідне урочище, Чернівецька область, Заставнівський район